Schouwbroek (Frankrijk) (Schoubrouck), een plaats in Frankrijk
 Schouwbroek (Eindhoven), een buurt in Eindhoven, Nederland.